2 miejscowości w Polsce: 
 Pielaki – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie 
 Pielaki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów

Linki zewnętrzne